Ігуанодонтові () — родина птахотазових динозаврів, що існувала у ранній крейді (140–100 млн років тому). Родина включає в собі багато родів, зокрема так званих «ходячих як качки» динозаврів (гадрозаври). Ігуантодонові були однією з перших груп динозаврів, рещтки яких були знайдені. Вони є одними з найвідоміших, найрізноманітніших і широко поширених травоїдних динозаврів серед груп крейдяного періоду.

Будова 
Ігуанодонтові були великими тваринами (довжина їхнього тіла досягала 10 метрів, заввишки вони досягали 5 метрів) з дуже міцними і довгими трипалими задніми кінцівками, на яких вони пересувались, і значно меншими, п'ятипалими з шипом замість першого пальця передніми кінцівками. Голова зі звуженим біля потилиці черепом; розташована під прямим кутом до шийного хребця. Викопні рештки ігуанозаврових відомі з верхньоюрських і нижньокрейдяних відкладів Європи (зокрема, на теренах України), Азії і Африки.

Класифікація 
Традиційно ігуанодонтових відносять до суперродини Iguanodontoidea та родини Iguanodontidae. Тим не менш, філогенетичні дослідження показують, що традиційні ігуаннодонтиди є парафілетичним класом гадрозаврів. Такі групи, як ігуанодонтові, іноді ще включаюь до неранжованих клад в науковій літературі, хоча багато традиційні ігуанодонтових на сьогодні включені до групи більш інклюзивних гадрозаврів. 

Кладограма створена на підґрунті досліджень Р. Батлера з співавторами у 2011 році.

Роди 
 Родина Iguanodontidae
 Iguanodon
 Mantellisaurus
 Ouranosaurus
 Altirhinus
 Eolambia
 Fukuisaurus
 Protohadros
 Probactrosaurus
 Nanyangosaurus
 Shuangmiaosaurus

 Роди incertae sedis, що імовірно можуть належати до родини
 Cedrorestes
 Equijubus
 Jinzhousaurus
 Lanzhousaurus
 Lurdusaurus
 Penelopognathus

Примітки

Посилання 
 Mantell, Gideon A. (1825). «Notice on the Iguanodon, a newly discovered fossil reptile, from the sandstone of Tilgate forest, in Sussex.». Philosophical Transactions of the Royal Society 115: 179–186. Retrieved on 2007-02-21.
 Mantell, Gideon A. (1834). «Discovery of the bones of the Iguanodon in a quarry of Kentish Rag (a limestone belonging to the Lower Greensand Formation) near Maidstone, Kent.». Edinburgh New Philosophical Journal 17: 200–201
 Dollo, Louis (1882). «Première note sur les dinosauriens de Bernissart». Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 1: 161–180
 Dollo, Louis (1883). «Note sur les restes de dinosauriens recontrés dans le Crétacé Supérieur de la Belgique». Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 2: 205–221
 Norman, David B. «A review of Vectisaurus valdensis, with comments on the family Iguanodontidae». Dinosaur Systematics, 147–161.
 Horner, John R., David B. Weishampel and Catherine A. Forster. «Hadrosauridae». The Dinosauria, pp 438–463.
 Weishampel, D.B., Barrett, P.M., Coria, R.A., Le Loeuff, J., Xu Xing, Zhao Xijin, Sahni, A., Gomani, E.M.P., and Noto, C.R. «Dinosaur Distribution». The Dinosauria, 517–606.
 Paul, G.S. A revised taxonomy of the iguanodont dinosaur genera and species, Cretaceous Research (2007), doi: 10.1016/j.cretres.2007.04.009

Орнітоподи
Родини динозаврів